

Patronyme 

 Béatrice d'Irube (1957-2010), fondatrice du Journal des enfants.

Toponyme 

 Saint-Pierre-d'Irube, une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme